Graciliceratops (il cui nome significa "faccia cornuta gracile") è un genere estinto di dinosauro neoceratopsico di piccole dimensioni, vissuto nel Cretaceo superiore, circa 97-83 milioni di anni fa, in quella che oggi è la Formazione Bayan Shireh, in Mongolia, Asia. Il genere contiene una singola specie, ossia G. mongoliensis.

Descrizione 
L'olotipo di G. mongoliensis è piuttosto frammentario, costituito da un cranio molto frammentato dotato di mandibola; alcune vertebre, di cui 4 cervicali, 12 dorsali e 7 sacrali; la scapola destra; l'estremità prossimale della scapola sinistra; il coracoide sinistro; l'omero destro, un radio e ulna frammentari; l'estremità prossimale e distale dell'omero sinistro; frammenti prossimali del pube; frammenti dell'ileo e frammento dell'ischio destro; il femore destro, una tibia e un piede quasi completi; la parte distale della tibia sinistra, frammenti del piede sinistro; ed alcuni tarsali e costole isolate.

Sebbene molto danneggiato, il cranio misura circa 20 centimetri (200 millimetri), gli archi e i centri delle vertebre sacrali non sono fusi, il che indica che questo esemplare non era ancora completamente cresciuto al momento della morte, rappresentando probabilmente un individuo giovane. Le sue dimensioni sono stimate attorno ai 60 centimetri (2,0 piedi) di lunghezza, per un peso compreso tra i 2,27 e i 9,1 kg (da 5,0 a 20,1 libbre). Tuttavia, a causa della natura giovane dell'esemplare, le dimensioni degli esemplari adulti è stata stimata intorno ai 2 metri (6,6 piedi), o una lunghezza simile a Protoceratops. Il collare presenta una grande fenestra delimitata da rinforzi ossei molto sottili. Questa struttura è molto simile a quella del più evoluto Protoceratops. Graciliceratops è facilmente distinguibile per il fragile collare ed il caratteristico rapporto tibiale-femorale (1,2: 1); il collare è anche brevemente allungato dai processi squamosali ben sviluppati. La scapola ha una costituzione molto gracile, sebbene più spessa nel glenoide, con una coracoide relativamente grande; anche l'omero è molto snello. Il femore misura 9,5 centimetri (95 millimetri), è leggermente curvo e ha una grande testa; il quarto trocantere è fragile e si trova sopra la lunghezza media dell'estremità femorale. Essendo più grande del femore, la tibia misura 11 centimetri (110 millimetri) e la sua articolazione prossimale è più sviluppata che distalmente. Il piede destro è praticamente completo, mancando solamente dell'estremità distale del IV metatarso. Gli unguali (ossa che sorreggono le unghie) del piede sono appiattiti dorso-ventralmente e comunque appuntiti.

Classificazione 
Nella descrizione di Aquilops, nel 2014, è stata condotta un'ampia analisi filogenetica di Ceratopsia. Graciliceratops è risultato essere un neoceratopsia basale. Di seguito sono riportati i risultati ottenuti per Neoceratopsia:

Storia e denominazione 
L'olotipo di Graciliceratops, ZPAL MgD-I/156, venne scoperto nella Formazione Bayan Shireh in Mongolia, proveniente dalla località di Shireegiin Gashuun. La scoperta venne effettuata durante l'esplorazione sul campo dalla spedizione paleontologica polacco-mongola, nel 1971. Quattro anni dopo, nel 1975, l'esemplare fu descritto da Teresa Maryańska e Halszka Osmólska, venendo però riferito al genere Microceratops. Tuttavia, nel 2000, Paul Sereno osservò che tale assegnazione era ingiustificata e, nel complesso, il genere mancava di diagnosi, quindi Microceratops (ora chiamato Microceratus) era considerato un nomen dubium. L'esemplare è stato in seguito ri-descritto da Sereno, creando un nuovo genere e specie: Graciliceratops mongoliensis.

Il nome generico, Graciliceratops, deriva dal latino gracilis, che significa sottile o snello, e dal termine greco κέρατο/kérato che significa corno, in riferimento alla sua struttura corporea fragile. Il nome specifico, mongolienses, invece, fa riferimento al luogo di provenienza del fossili, in Mongolia.

Paleoecologia 
Graciliceratops venne scoperto nei letti del Sheeregeen Gashoon, che fanno parte dell'Upper Bayan Shireh. La presenza di sedimenti caliche, fluviali e lacustri, indica che al tempo di Graciliceratops la regione aveva un clima semiarido, ricco di fiumi e grandi laghi. Nella parte superiore ed inferiore della formazione, sono stati ritrovati anche dei frutti fossilizzati suggerendo la presenza nella zona di piante angiosperme. Studi magnetostratigrafici indicano che la formazione rimane all'interno del Cretaceous Long Normal, depositatosi fino al Santoniano, datando l'area tra il Cenomaniano ed il Santoniano, circa 98,5-83,5 milioni di anni fa. Tuttavia, secondo dati biostratigrafici, l'Upper Bayan Shireh come la Formazione Iren Dabasu, sarebbe datata approssimativamente tra i 97,8 e i 83,5 milioni di anni fa.

Graciliceratops visse accanto ad altri dinosauri della parte superiore della formazione, in particolare: il grande dromeosauride Achillobator, il tirannosauroide Alectrosaurus, i terizinosauri Erlikosaurus e Segnosaurus, il pachycephalosauro Amtocephale; gli anchilosauri Talarurus e Tsagantegia, il grande sauropode Erketu e l'adrosauroide basale Gobihadros. La paleofauna della regione conosciuta, amplia anche la biodiversità acquatica: Paralligator, Lindholmemys e lo squalo Hybodus, sono solo alcuni esempi di organismi acquatici che popolavano la zona. Inoltre, in almeno due località sono stati recuperati resti di pterosauri azhdarchidi, conosciuti principalmente da vertebre cervicali.

Note

Bibliografia 
 Sereno, P. C., 2000, The fossil record, systematics and evolution of pachycephalosaurs and ceratopsians from Asia: In: The Age of Dinosaurs in Russia and Mongolia, Edited by Benton, M. J., Shishkin, M. A., Unwin, D., and Kurochkin, E. N., Cambridge University press, p. 480-516.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
  Graciliceratops in the Dino Directory
 Graciliceratops in Dinosaurier-info (in German)

Ornitischi
Taxa privi di autore di classificazione